Jean-Baptiste Férino – ufficiale pagatore della Grande Armata napoleonica
 Ugo Zaniboni Ferino – generale e storico italiano
 Pierre Marie Barthélemy Ferino – generale francese dell'esercito napoleonico